

Patronyme 

 Kenneth Tigar (né en 1942), acteur américain
 Michael Tigar (né en 1941), avocat américain

Voir aussi 
 Tigar Pirot, entreprise serbe